Габриэль «Гэйб» Майкл Пруитт (; родился 19 апреля 1986 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния) — американский профессиональный баскетболист, игравший на позициях атакующего защитника и разыгрывающего защитника. В составе «Бостон Селтикс» стал чемпионом НБА в сезоне 2007/2008, при этом не сыграв в серии плей-офф ни одного матча. Большую часть своего дебютного сезона в НБА, будучи четвёртым разыгрывающим защитником в «Селтикс», провёл в команде Д-Лиги «Юта Флэш».

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Юта Флэш»
Игроки «Лос-Анджелес Ди-Фендерс»
Игроки БК «Ирони» Ашкелон
Игроки «Су-Фолс Скайфорс»
Игроки «Мэн Ред Клоз»
Игроки БК «Ретимнон Критан Кингз»
Игроки БК «Керавнос»
Игроки БК «Паниониос»